«Петрарка Падова Рагби», «Петрарка» — итальянский регбийный клуб из Падуи, выступающий в ведущей лиге страны. Команда основана в 1947 г. по инициативе Пине Бонаити, Лало Сантини и Гастоне Мунарона. Коллектив стал чемпионом Италии в сезоне 2010/11, обыграв в решающем матче извечных соперников из «Ровиго».

Впервые же регбисты «Петрарки» стали сильнейшими в стране в 1970 г. В 1982 г. команда получила в пользование арену «Стадио Плебешито», обладавшую всей необходимой инфраструктурой. Выиграв несколько чемпионских титулов в 1980-х гг., клуб вступил в кризисный период. К концу века коллектив вернулся на прежние позиции и дважды выходил в финал чемпионата (1997/98 и 1998/99), где оба раза уступил «Бенеттону».

«Петрарка» является двенадцатикратным чемпионом Италии и двукратным обладателем национального кубка (1982, 2001).

Текущий состав

Статистика

Кубок Хейнекен

Европейский кубок вызова

Известные игроки 
  Марк Бартоломеус
  Дэвид Кампезе
  Мауро Бергамаско
  Мирко Бергамаско
  Леонардо Гиральдини
  Мануэль Даллан
  Марцио Инноченти
  Лучано Оркера
  Ричи Коллинз
  Сиса Коямаиболе
  Никки Литтл
  Стюарт Граймс

Достижения 
 Чемпионат Италии:
 Чемпион: 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1977, 1980, 1984, 1985, 1986, 1987, 2011.
 Коппа Италиа:
 Победитель: 1982, 2001.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Регбийные клубы Италии
Спорт в Падуе